Ирмга́рд «И́рма» фон Кьюб (; 26 декабря 1889, Ганновер, Германия — 25 июля 1977, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — немецкий ,  и . Номинантка на премию «Оскар» (1949) в номинации «Лучший адаптированный сценарий» за фильм «Джонни Белинда» (1948).

Биография и карьера 
Ирмгард фон Кьюб родилась 26 декабря 1889 года в Ганновере, Германия. Она была замужем за актёром  до его смерти 26 марта 1958 года.

Она начала карьеру как актриса и сценарист немецких фильмов в начале 1930-х годов, и продолжила, когда она прибыла в Соединённые Штаты в 1938 году.

Среди её фильмов: «Им нужна музыка» (1939), «Джонни Белинда» (1948), за которую она получила номинацию на «Оскар», и «» (1947) с участием Кэтрин Хепбёрн, Пола Хенрейда и Роберта Уокера. Она также сняла один из пяти сегментов совместного антропологического фильма Италии и Великобритании «Сказка о пяти городах» (1951).

Примечания

Ссылки